Die österreichische Schachbundesliga 2005/06 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Union Styria Graz

SV Wulkaprodersdorf 

Anmerkung: Die Eloleistung von Roland Schweda hätte zur Erfüllung einer IM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nur zwei Internationale Meister (es wären vier erforderlich gewesen).

SG Frohnleiten/Semriach

SK Hohenems

Union Ansfelden

SC Die Klagenfurter

Schachklub Jenbach

SC MPÖ Maria Saal

SV Schwarzach

SK Fürstenfeld

SV Tschaturanga Neubau

SK Götzis

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2005
Schach 2006